Luujärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylimmäinen Luujärvi, sjö, Lappland, 
 Luujärvi (sjö i Finland), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar